Die Liga 1938 war die zwölfte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 10. April und endete am 1. November 1938.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1938 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1938
Fußballsaison 1938